Sōryū bezeichnet:

 einen Flugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Sōryū (Schiff, 1935)
 eine nach diesem benannte Klasse von zwei Flugzeugträgern, siehe Sōryū-Klasse (1935)
 ein U-Boot der Japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Sōryū (SS 501)
 eine nach diesem benannte Klasse von geplanten sechs U-Booten, siehe Sōryū-Klasse (2007)